«Гурка» ( — горка) — станция пражского метрополитена. Расположена на линии В между станциями «Лужины» и «Нове-Бутовице».

Характеристика станции 
Станция открыта 11 ноября 1994 года в составе четвёртого пускового участка линии В «Nové Butovice - Zličín».

Расположена в районе Стодулки. Сразу за станцией в сторону станции «Лужины» начинается крытый метромост в виде тубуса.

По конструкции похожа на станцию «Лужины», но расположена лишь частично на поверхности земли, что позволило сделать одну из путевых стен застекленной.

Пассажиропоток по станции — 11 729 чел/сут.

Ссылки 
 Профиль станции на Metroweb.cz

Станции Пражского метрополитена
Линия B Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1994 году